Chevtchouk (en russe et en ) est un patronyme d'origine ukrainienne porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Evgueni Chevtchouk (1968-), homme politique de Transnistrie
Iouri Chevtchouk (1957-), auteur-compositeur-interprète russe
Mariana Chevtchouk (1996-), haltérophile ukrainienne
Sviatoslav Chevtchouk (1970-), actuel archevêque majeur de Kiev et de Galicie, primat de l'Église gréco-catholique ukrainienne
 Viatcheslav Chevtchouk (1979-), footballeur ukrainien